Das dritte Dreiband-Weltcupturnier 2018, im 32. Jahr der Turnierserie, fand vom 11. bis zum 17. Juni in Blankenberge in der belgischen Provinz Westflandern statt. Damit richtete Belgien nach 14 Jahren wieder ein Dreiband-Weltcup-Turnier, einer Spielart des Karambolage-Billard, aus. Das letzte Weltcup-Turnier wurde im August/September 2004 in Antwerpen ausgetragen.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 
Ab 2018 wurde das Preisgeld auf 106.500 € erhöht.

Turniermodus 
Seit 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung (Shootout) gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen, wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet, bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock wurde auf 40 Sekunden verkürzt.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten (Lucky Loser) für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Ab 2017 erhöht sich die Zahl der gesetzten Spieler auf 14. Dafür gibt es nur noch drei Wildcards. Eine UMB-Wildcard und zwei für den Ausrichter.

Die ersten 14 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an den Position 1, 16, 8 und 9 gesetzt.
  Frédéric Caudron
  Eddy Merckx
  Dick Jaspers
  Kim Haeng-jik
  Marco Zanetti
  Torbjörn Blomdahl
  Daniel Sánchez
  Heo Jung-han
  Cho Jae-ho
  Sameh Sidhom
  Murat Naci Çoklu
  Choi Sung-won
  Jérémy Bury
  Nikos Polychronopoulos

Wildcardspieler:
1 × UMB:  Ihab El Messery
2 × organisierender Verband:  Eddy Leppens,  Roland Forthomme

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.

Die Gruppenersten kommen in die Endrunde der besten 32.
 

(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Endrunde an.)

Lucky Loser 
Die drei besten Zweitplatzierten kommen in die Hauptrunde
  Tonny Carlsen
  Dustin Jäschke
  Birol Uymaz

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 149 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde). Die komplette Liste kann auf der Website der UMB eingesehen werden.

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2018/1 vom 23. bis zum 29. April in Antalya, 
 Dreiband-Weltcup 2018/2 vom 21. bis zum 27. Mai in Ho-Chi-Minh-Stadt, 
 Dreiband-Weltcup 2018/4 vom 2. bis zum 8. Juli in Porto, 
 Dreiband-Weltcup 2018/5 vom 22. bis zum 28. Oktober in La Baule, 
 Dreiband-Weltcup 2018/6 vom 12. bis zum 18. November in Seoul, 
 Dreiband-Weltcup 2018/7 vom 2. bis zum 8. Dezember in Hurghada,

Weblinks 

 Turnierseite der UMB
 Zeitplan (PDF; 790 kB)

Einzelnachweise 

2018 3
Karambolageveranstaltung 2018
Sportveranstaltung in der Provinz Westflandern
Billardturnier in Belgien
Blankenberge